La chlorophylle, un pigment végétal.
 Chlorophylle, une bande dessinée de Raymond Macherot.
 Le Parc Chlorophylle, parc à thème belge à Manhay.
Chlorophylle, une entreprise canadienne dans le domaine du vêtement.